

Astronomia 
 Cratere Brianchon – cratere sulla faccia visibile della Luna

Persone 
 Charles Julien Brianchon – matematico e artigliere francese
 Maurice Brianchon – pittore francese